Wakizaka ist der Familienname folgender Personen:

 Ryohei Wakizaka (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yasuto Wakizaka (* 1995), japanischer Fußballspieler